William Phipps ist der Name folgender Personen:

* William Phipps (Politiker) († 1748), englischer Politiker, Gouverneur von Bombay 
 William Phipps (1931–2011), US-amerikanischer Jazzmusiker, siehe Billy Phipps 
 William Edward Phipps (1922–2018), US-amerikanischer Schauspieler
 William Henry Phipps (1846–nach 1889), US-amerikanischer Politiker 

Siehe auch:

 William Phips (1651–1695), englischer Abenteurer und Gouverneur von Massachusetts